

Ґромадно — село в гміні Кциня Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґромадно — село в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства